Calvi bezeichnet:

 Calvi, eine Stadt an der Nordküste Korsikas
 Arrondissement Calvi, ein Arrondissement auf Korsika
 Kanton Calvi, ein Kanton an der Nordküste Korsikas
 Calvi (Kampanien), eine Gemeinde in der Region Kampanien, Italien
 Calvi dell’Umbria, eine Gemeinde in der Provinz Terni, Umbrien, Italien

Calvi ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Calvi (* 1983), italienischer Schwimmer
 Anna Calvi (* 1980), britische Popmusikerin
 Carlo Calvi (um 1610 – nach 1646), italienischer Komponist und Herausgeber bzw. Kompilator von Gitarrenmusik
 Cecilia Calvi (* 1950), italienische Drehbuchautorin und Regisseurin
 Fabrizio Calvi (* 1954), italienischer Drehbuchautor und investigativer Journalist
 Gérard Calvi (1922–2015), französischer Komponist
 Giorgio Carlo Calvi di Bergolo (1887–1977), italienischer General
 Giulio Calvi (~1570–1596), italienischer Maler
 Ignazio Calvi (1797–1872), italienischer Patriot und Schachspieler
 Inka Calvi (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Lazzaro Calvi (1512–1587), italienischer Maler
 Nikolaus von Calvi (Nicolaus de Carbio, Niccollo da Calvi), italienischer Minorit im 13. Jahrhundert; Kaplan und Beichtvater Papst Innozenz IV.
 Pietro Fortunato Calvi (1817–1855), italienischer Freiheitskämpfer
 Roberto Calvi (1920–1982), italienischer Bankier
 Wilhelm Salomon-Calvi (1868–1941), deutscher Geologe und Geowissenschaftler